Tomo Basiljević (teolog)
Tomo Basiljević (prosvjetitelj)